FVR steht für:
 FV Ravensburg, deutscher Fußballverein
 Feline Virale Rhinotracheitis, Katzenkrankheit
 Federación Venezolana de Rugby, nationaler venezolanischer Rugbyverband, Mitglied von World Rugby
 Fußballverband Rheinland, regionaler deutscher Fußballverband
 Finn Valley Railway, eine der Vorgänger-Eisenbahngesellschaften des County Donegal Railways Joint Committee in Irland, siehe Foyle Valley Railway

fvr steht für:
 Fur (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Fur in Darfur im westlichen Teil des Sudans

Abkürzung